Гвоздєв Іван Володимирович — радянський військовий політпрацівник, учасник битви на озері Хасан, Герой Радянського Союзу.
 Гвоздєв Іван Олексійович (? — 2022) — майор Національного антикорупційного бюро України, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну, учасник російсько-української війни, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
 Гвоздєв Євген Олександрович — російський мандрівник і мореплавець.
 Гвоздєв Михайло Спиридонович — військовий геодезист, картограф і навігатор, першовідкривач Північно-Західної Америки, дослідник Охотського моря.
 Гвоздєв Олексій Олександрович — російський театрознавець, театральний критик, історик театру, літературознавець, професор Петербурзького університету.

Див. також 
 Гвоздєви
 Гвоздьов Євген Вікторович (1931, Харків — 2015, Київ) — радянський і український кіноактор та сценарист.
 Гвоздьов Михайло Олексійович (нар. 1973) — український політик, народний депутат.
 Гвоздьова Ілона Олександрівна — українська танцівниця, педагог-хореограф, учасниця телевізійного талант-шоу «Танцюють всі!».

російські прізвища